Begu:
 Begu, Buzău, o localitate în județul Buzău, Muntenia, România
 Râul Begu, un afluent al râului Voiteg

Nume de familie 
 Irina-Camelia Begu (* 1990), o jucătoare de tenis română

Toponime românești
Nume de familie românești